Delavan kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Delavan (Illinois)
Delavan (Minnesota)
Delavan (Wisconsin)